Çaybaşı (district), een Turks district in de provincie Ordu
 Çaybaşı (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Çaybaşı